Le patronyme néerlandais  renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. 
La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

(voir aussi la variante )

 Bob Verbeeck (1960-), athlète belge ;
 Cornelis Verbeeck (ca. 1590-1637 ou 1657), peintre néerlandais ;
 Frans Verbeeck (ca. 1510-1570), peintre flamand ;
 Frans Verbeeck (1941-), coureur cycliste belge ;
 Jos Verbeeck (1957-), driver belge ;
 Oscar Verbeeck (1891-1971), footballeur belge ;
 Pieter Verbeeck (ca. 1600-1652 ou 1654), peintre néerlandais ;
 Sophie Verbeeck (née au ), actrice franco-belge.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand